Ува́ров (Ува́рова) — русская фамилия от греческого имени Уар, а также семинаристская фамилия от «ува» («виноградная кисть») и от сына мурзы Минчака Косаевича по имени Увар.

 Уваровы — дворянский род.

 Уваров

А

Б 
 Уваров, Борис Петрович (1889—1970) — русский энтомолог, член Лондонского королевского общества.

В 
 
 Уваров, Виктор Евгеньевич (род. 1950) — скульптор-анималист.
 Уваров, Виктор Дмитриевич (род. 1955) — заслуженный художник Российской Федерации.
 
 Уваров, Вячеслав Леонтьевич (1925—2008) — советский конструктор вооружений.

И 
 Уваров, Иван Матвеевич (1923—1990) — старшина, полный кавалер ордена Славы.
 Уваров, Игорь Алексеевич (1869—1934) — русский общественный деятель, член Государственного Совета, граф.

М

Н

П 
 Уваров, Павел Юрьевич (род. 1956) — российский историк, специалист в области западноевропейской истории Средних веков и раннего Нового времени.
 Уваров, Пётр Васильевич (1910—1979) — вице-адмирал.

С

Ф

Ю 
 Уваров, Юрий Фёдорович (род. 1929) — советский футболист, вратарь.  

 См. также 
 Уверов
 Уварово
 Уваровичи

 Примечания